Северный завод может означать:
 Ленинградский северный завод
 Северный судоремонтный завод в городе Советская Гавань Хабаровского края